Az MTÜ JK FC Flora egy észt labdarúgócsapat, melyet 1990-ben alapítottak és jelenleg a Meistriliigában szerepel. Évekig ez a klub adta a legtöbb játékost az észt válogatottnak. Ifiakadémiájáról olyan híres futballisták kerültek ki, mint például Mart Poom, Andres Oper, Raio Piiroja és Ragnar Klavan.

Története 

A Florát 1990-ben alapították és eleinte a másodosztályban szerepelt. 1994-ben vitatott körülmények között megnyerték történetük első bajnoki címét. A szezon közben az Észt labdarúgó-szövetség szezon közben diszkvalifikálta az addig első helyen álló Tevalte Tallinnt, mivel állítólag megvesztegették a bírókat, bár ezt soha nem sikerült rájuk bizonyítani. Az idény végén a Flora és Norma Tallinn ugyanannyi ponttal zárt, ezért rendeztek egy bajnoki döntőt. A Norma a Tevalte kizárása ellen tüntetve az ificsapatát küldte pályára, melyet a Flora 5-2-re legyőzött.

1998 nyarán barátságos meccset játszottak az AC Milannal és alaposan meglepték az olaszokat azzal, hogy a 16. percben vezetést szereztek. A legtöbb sztárjátékosát pályára küldő milánói csapat aztán összeszedte magát és végül 2-1-re nyert.

Sikerek 

 Meistriliiga: (14)
1994, 1995, 1997–98, 1998, 2001, 2002, 2003, 2010, 2011, 2015, 2017, 2019, 2020, 2022

 Észt kupa: (8)
1995, 1997–98, 2008, 2009, 2011, 2013, 2016, 2020

 Észt szuperkupa: (11)
1998, 2002, 2003, 2004, 2009, 2011, 2012, 2014, 2016, 2020, 2021

Keret 
2021. március 5-i állapotnak megfelelően.

Jelenlegi keret

Kölcsönben

Európai kupaszereplés 

M = Mérkőzés, Gy = Győzelem, D = Döntetlen, V = Vereség, LG = Lőtt gólok, KG = Kapott gólok

Eddigi edzők

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az FC Flora hivatalos honlapja

Észt labdarúgócsapatok
1990-ben alapított labdarúgócsapatok
Tallinn